A palavra branqueamento utiliza-se em diversas acepções:
 Branqueamento - uma técnica culinária:
Branqueamento anal ou clareamento anal - processo de modificação corporal em que se diminui a pigmentação do ânus;
Clareamento dental ou branqueamento Dentário- tratamento para tornar os dentes mais brancos;
Greenwashing ou branqueamento ecologico - uma técnica de marketing que pretende dar uma imagem ecologicamente responsável a uma empresa ou produto;
Lavagem de dinheiro ou branqueamento de capitais - técnica de esconder a origem ilícita de dinheiro ou capitais;
 Branqueamento do coral - morte do coral devida a problemas ambientais, como a mudança do clima.
 Branqueamento racial - ideologia vigente no Brasil do século XIX, segundo a qual  a população brasileira deveria "embranquecer" mediante a promoção da imigração europeia.

Desambiguação